Memići est un toponyme qui peut désigner :
Memići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
Memići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.